Барахов — фамилия. Известные носители:
 Барахов, Исидор Никифорович (1898—1938) — советский государственный, общественно-политический деятель Якутии начала XX века, участник гражданской войны.

 Барахова, Сайлаукуль Жапбаровна (1947) — казахстанский общественный деятель, педагог.